Detta är en lista över sjöar i Värmdö  kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Värmdö kommun.

Lista

Källor 

Värmdö kommun
 Lista